Вери́ги свято́го Петра́ (, ) — христианская реликвия, цепи (вериги), которыми, по преданию, был скован апостол Пётр во время своих арестов:
 во время его ареста в Иерусалиме около 42 года по приказанию Ирода Агриппы: ;
 в Мамертинской тюрьме в Риме при императоре Нероне около 64 года.
 
В Православной церкви установлено поклонения честным веригам апостола Петра, которое празднуется  шестеричным богослужением.

История реликвии 
Изначально вериги хранились в Иерусалиме, пока патриарх Ювеналий не подарил их в 439 году императрице Евдокии, которая перевезла их в Константинополь. Одна из цепей была отправлена ею в Рим в качестве дара своей дочери Евдоксии (по другой версии, в дар папе Льву I). В Риме для хранения реликвии была построена базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи ( — «святой Пётр в оковах»). Цепь, присланная из Константинополя, была помещена в церковь вместе с другими оковами, в которых апостол Пётр содержался под арестом в Риме (цепь была обретена, по преданию, во II веке). Ныне цепи находятся в прозрачной дарохранительнице у центрального алтаря церкви.

См. также 
 
 Христианские реликвии

Литература

Ссылки 
 Поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра на сайте Православие.Ru

Христианские реликвии